Ондіно Вієра, Ондіно Леонель Вієра Паласерес (ісп. Ondino Leonel Viera Palasérez; нар. 10 вересня 1901, Серро-Ларго, Уругвай — пом. 27 липня 1997, Монтевідео, Уругвай) — уругвайський футболіст та тренер.
 Мільтон Вієра (ісп. Milton Viera, нар. 11 травня 1946) — уругвайський футболіст, що грав на позиції півзахисника, нападника.
 Хонатан Вієра (ісп. Jonathan Viera, нар. 21 жовтня 1989, Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія) — іспанський футболіст, півзахисник клубу «Бейцзін Гоань».
 Усман Вієра, Усма́н Вієра́ (фр. Ousmane Viera, нар. 21 грудня 1986, Далоа) — івуарійський футболіст, захисник турецького «Чайкур Різеспора» та національної збірної.
 Фелісіано Вієра, Фелісіано Альберто Вієра Боргес (ісп. Feliciano Alberto Viera Borges; 1872(1872), Сальто (Уругвай) — 12 листопада 1927, там само) — політик, президент Уругваю (1915—1919).